Хенаро-Кодина () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас. Население 7974 человека.

Ссылки 

Муниципалитеты Сакатекаса